Лига Европы УЕФА 2012/13 — 42-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 4-й розыгрыш под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоялся в Амстердаме, Нидерланды на стадионе «Амстердам Арена».

Участники 
В розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2012/13 стартовали 193 команд из 53-х ассоциаций УЕФА. В соответствии с местом в рейтинге УЕФА по состоянию на конец еврокубкового сезона 2010/11 от каждой ассоциации в турнире приняли участие определённое количество команд:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 9: 4 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 10 по 51 (исключая Лихтенштейн, 41 ассоциация): 3 команды;
 Ассоциации, занявшие места с 52 по 53: 2 команды;
 Ассоциация Лихтенштейна: 1 команда;
 3 команды из стран, занявших первые места в рейтинге Fair Play.
Помимо них в розыгрыше участвуют:
 14 команд, проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 10 команд, проигравших в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА;
 8 команд, занявших третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Рейтинг ассоциаций, чьи команды стартовали в розыгрыше

Распределение команд по этапам 
С учётом сдвигов, вызванных победой Челси в Лиге чемпионов УЕФА 2011/2012, Атлетико Мадрид в Лиге Европы УЕФА 2011/2012 и Барселоны в Кубке Испании 2011/2012, распределение команд по этапам следующее:

Первый квалификационный раунд
 17 обладателей кубков из ассоциаций с 37 по 53 место
 25 серебряных призёров из ассоциаций с 28 по 53 место (исключая Лихтенштейн)
 29 бронзовых призёров из ассоциаций с 22 по 51 место (исключая Лихтенштейн)
 3 клуба победителя рейтинга «Fair Play»

Второй квалификационный раунд
 16 обладателей кубков из ассоциаций с 21 по 36 место
 12 серебряных призёров из ассоциаций с 16 по 27 место
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 16 по 21 место
 6 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 37 победителей первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд
 3 обладателя кубков из ассоциаций, занявших места с 18 по 20
 6 бронзовых призёров из ассоциаций с 10 по 15 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 Англия и Франция вместо команд, занявших шестое и пятое места соответственно заявляют Обладателя Кубка Лиги
 40 победителей второго квалификационного раунда

Раунд Плей-офф
 10 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 9 по 17 место
 3 бронзовых призёра из ассоциаций с 7 по 9 место
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 4 по 6 место
 3 клуба, занявшие пятые места в ассоциациях с 1 по 3 место
 29 победителей третьего квалификационного раунда
 10 клубов, выбывших после третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов УЕФА
 4 клуба, выбывших после третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов УЕФА

Групповой этап
 6 обладателей кубков из ассоциаций, занявших с 1 по 6 место
 31 победителя квалификационного раунда плей-офф
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (чемпионской квалификации) Лиги чемпионов УЕФА
 5 клубов, выбывших после четвёртого квалификационного раунда (нечемпионской квалификации) Лиги чемпионов УЕФА
 Победитель Лиги Европы УЕФА в 2012 квалифицировался через национальный чемпионат в групповой этап, поэтому обладатель Кубка России начнёт своё выступление с группового этапа.

Плей-офф
 24 команды, занявшие первые два места в групповом этапе
 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Клубы 

Сокращения

ОК — Обладатель Кубка; ОКЛ — Обладатель Кубка Лиги; ФК — Финалист Кубка; 2-е — соответствующее место в чемпионате; ПО — плей-офф национального чемпионата за попадание в турнир; ЛЧ О3 — третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; ЛЧ ПО — раунд Плей-офф (чемпионская гонка) Лиги чемпионов; ЛЧ ГР — групповой этап Лиги чемпионов. 

Английский «Челси» квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов как победитель предыдущего розыгрыша. Так как от одной страны может выступать не более четырёх клубов, то «Тоттенхэм», который должен был выступать с раунда прей-офф, выступал в Лиге Европы. Вследствие этого клубы «Спартак» (Москва) и «Брага» стартовали не с 3-го отборочного, а с раунда плей-офф, что привело к тому, что из 3-го отборочного раунда нечемпионской квалификации выбывали в раунд плей-офф Лиги Европы не 5, а 4 клуба.

Российский «Рубин» — обладатель кубка России — стартовал с группового этапа Лиги Европы, а не с раунда плей-офф, так как 5-й клуб Испании «Атлетико» Мадрид, получивший право стартовать с группового этапа вместо обладателя кубка Испании («Барселона» квалифицировалась в Лигу чемпионов), выиграл Лигу Европы 2011/12, тем самым освободив одно место на групповом этапе.

В результате в раунде плей-офф Лиги Европы образовалось два свободных места, из-за чего в сетке старта участников турнира произошли также следующие изменения:

 обладатели кубков ассоциаций с местами 16 и 17 (Швейцария и Израиль) начали участие с раунда плей-офф.
 обладатели кубков ассоциаций с местами 19 и 20 (Австрия и Кипр) начали участие с третьего квалификационного раунда.
 обладатели кубков ассоциаций с местами 33, 34, 35 и 36 (Молдавия, Литва, Латвия и Грузия) начали участие со второго квалификационного раунда.

Примечания 

Ирландия: 3-я команда чемпионата 2011 года «Дерри Сити» двумя годами ранее попал под ликвидацию, что привело к запрету от УЕФА к участию в турнирах на три года. Таким образом, 5-я команда лиги Богемианс получила эту путёвку.

Турция: «Бешикташ» (4-е место в чемпионате Турции 2011/12) и «Бурсаспор» (5-е место) были отстранены УЕФА из-за нарушения лицензирования и финансового fairplay. Но «Бурсаспор» оспорил решение в Спортивном Арбитражном суде и занял место «Бешикташа» в этом турнире. В свою очередь, вместо «Бурсаспора» в его квалификационном раунде Лиги Европы сыграл «Эскишехирспор».

Греция: Из-за финансовых задолженностей АЕК (3-е место в чемпионате Греции 2011/12) исключен из Лиги Европы.

Чехия: Так как обладатель Кубка Чехии 2011/12 «Сигма Оломоуц» был дисквалифицирован УЕФА за причастность в коррупционном скандале, а финалист этого турнира «Спарта» должен выступать в Лиге Европы согласно результатам чемпионата, то свободное место было предоставлено клубу, который занял 4 место в чемпионате Чехии («Млада Болеслав»).

Шотландия: Из-за того, что занявший 2-е место в чемпионате 2011/12 «Глазго Рейнджерс» попал под внешнее управление и банкротство, его место в квалификации Лиги чемпионов занял «Мотеруэлл» (3-е место). Как следствие, квалификация команд по итогам чемпионата в Лигу Европы сдвинулась на одну позицию вниз.

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 3 и 5 июля, ответные — 10 и 12 июля 2012 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 19 июля, ответные — 26 июля 2012 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 2 августа, ответные — 9 августа 2012 года.

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 23 августа, ответные — 30 августа 2012 года. Матчи с участием «Штутгарта» и московского «Динамо» прошли соответственно 22 и 28 августа 2012 года.

|}

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Плей-офф

Турнирная сетка

1/16 финала 
Первые матчи прошли 14 февраля, ответные 21 февраля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 7 марта, ответные 14 марта.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 4 апреля, ответные 11 апреля.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 25 апреля, ответные 2 мая.

|}

Финал 

Финал состоялся 15 мая 2013 года на стадионе «Амстердам Арена» в Амстердаме, Нидерланды.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Обзоры матчей Лиги Европы 2013
 Список участников 2012/13

2012/2013
Лига Европы УЕФА 2012/2013
Европейский футбол в сезоне 2012/2013